I Got a Feeling – singolo di Ricky Nelson del 1958
 I Got a Feeling – singolo dei Four Tops del 1967
 I Got a Feeling – singolo di Lisa Stansfield del 1983
 I Got a Feelin'/Silver Box – singolo di Willie Phelps del 1957
 I Got a Feelin' – singolo di Billy Currington del 2004
 I Gotta Feeling – singolo dei Black Eyed Peas del 2009

Pagine correlate 
I've Got a Feeling (disambigua)
I Got the Feeling